Miejscowości w USA:
 Boiling Springs – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Cleveland
 Boiling Springs – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cumberland
 Boiling Springs – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Spartanburg